Contea di Summit o Summit County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Summit (Colorado)
 Contea di Summit (Ohio)
 Contea di Summit (Utah)